El topónimo Fulford puede hacer referencia a:

 Fulford, un lugar designado por el censo en el estado de Colorado (Estados Unidos);
 dos parroquias civiles de Inglaterra y los respectivos pueblos homónimos ubicados dentro de límite:
 Fulford, en el condado de Staffordshire;
 Fulford, en el condado de Yorkshire del Norte.